Plusieurs institutions universitaires ont porté le nom d'université de Bretagne :
l'université de Bretagne, nom parfois donné à l'ancienne université de Nantes créée par le duc de Bretagne François II en 1460, transférée à Rennes en 1598 et dissoute en 1793 ;
l'université de Bretagne-Occidentale, implantée principalement à Brest ;
l'université de Bretagne-Sud, implantée principalement à Lorient et à Vannes ;
l'université de Haute-Bretagne, nom d'usage de l'université Rennes-II jusqu'en 2010, implantée principalement à Rennes.

Plusieurs groupements d'établissements universitaires ont porté ce nom :
l'université de Bretagne, association loi de 1901 regroupant de 2001 à 2009 les quatre universités de la région Bretagne ;
l'université européenne de Bretagne, pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) regroupant de 2009 à 2016 des établissements d'enseignement supérieur de la région Bretagne ;
l'université Bretagne-Loire, communauté d'universités et établissements (ComUE) regroupant de 2016 à 2019 des établissements d'enseignement supérieur des régions Bretagne et Pays de la Loire.

Sources 

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires